18-й отдельный гвардейский разведывательный артиллерийский дивизион Резерва Главного Командования — воинское формирование Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 18-й огв.радн РГК. Полевая почта 71342

История  
                                                                                                                                                                                        
Формирование дивизиона проходило с 1 января 1945 года в Житомирском учебном артиллерийском лагере  на базе батареи звуковой разведки 411-го гв. гап  63-й гв. кабр 39-го гв. СК 9-й гв. армии в январе-феврале 1945 года.
В действующей армии с 8.03.1945 по 11.05.1945.
В ходе Великой Отечественной войны вёл артиллерийскую разведку в интересах 63-й гв. кабр 39-го гв. СК  2-го Украинского и 3-го Украинского фронтов.

Состав  

Дивизион сформирован по штату № 08/614
Штаб
Хозяйственная часть
1-я батарея звуковой разведки (1-я БЗР)
2-я батарея звуковой разведки (2-я БЗР)
батарея топогеодезической разведки (БТР)
взвод оптической разведки (ВЗОР)
измерительно-пристрелочный взвод (ИПВ)
фотограмметрический взвод (ФГВ)

Подчинение

Командование дивизиона  

Командир дивизиона
 гв. майор Гончарук Иван Павлович

Начальник штаба дивизиона
 гв. старший лейтенант Черемин Александр Евгеньевич

Заместитель командира дивизиона по политической части
 гв. капитан Чумаков Александр Андреевич

Помощник начальника штаба дивизиона
 гв. лейтенант Кириков Сергей Африканович

Помощник командира дивизиона по снабжению
гв. капитан Подкуймука Николай Филиппович

Командиры подразделений дивизиона  

Командир 1-й БЗР
 гв. ст. лейтенант Романенко Александр Степанович

Командир 2-й БЗР
 гв. ст. лейтенант Беленкович Борис Михайлович

Командир БТР
 гв. ст. лейтенант Докучаев Георгий Антонович

Командир ВЗОР
 гв. мл. лейтенант Волюнас Евгений Андреевич

Командир ИПВ
 гв. мл. лейтенант Крайников Дмитрий Иванович

Командир ФГВ
 гв. мл. лейтенант Агабекян Бабкен Асатурович

Награды и почётные наименования

Примечания

Литература

Ссылки 
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
 https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=450270978&backurl=q%5C18%20гв.%20орадн::division%5C63%20гв.%20кабр::use_main_string%5Ctrue::group%5Call::types%5Copersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie&static_hash=4cf5fb88ed6a9ff35dbaa5c72242d46dv2
 

Воинские части и формирования, созданные в 1945 году

Разведывательные формирования СССР
Отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны